Милаш () — хорватская фамилия.

Известные носители:
 Милаш, Дарко (род. 1959) — хорватский актёр театра и кино.
 Милаш, Петар (род. 1995) — перспективный хорватский боксёр-профессионал.
 Никодим (Милаш) (1845—1915) — епископ Далматинско-Истринский, канонист и церковный историк, канонизирован Сербской православной церковью в лике священноисповедников.